Wladimir Iwanowitsch Beljajew ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Iwanowitsch Beljajew (Botaniker) (1855–1911), russischer Botaniker und Morphologe
 Wladimir Iwanowitsch Beljajew (Volleyballspieler) (* 1944), sowjetischer Volleyballspieler